Lebzelter, Lebküchner oder Lebküchler steht für:
 Lebkuchenbäcker, honigverarbeitendes Gewerbe der frühen Neuzeit

Lebzelter ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lebzelter (1891–1936), österreichischer Eishockey- und Bandyspieler
 John Warden Lebzelter (1920–2006), amerikanischer Schauspieler, siehe Jack Warden
 Martin Lebzelter († 1520), Bildhauer in Basel
 Viktor Lebzelter (1889–1936), österreichischer Anthropologe

Lebküchner ist der Familienname von:
 Richard Lebküchner (1902–1981), deutscher Geologe und Gestapobeamter